Animale – secondo album in studio di Scialpi
Animale – singolo di Don Diablo

Pagine correlate 
Animali (disambigua)